Limosa est un genre d'oiseaux de la famille des Scolopacidae, les barges.
 Limosa est un projet de l'e-Gouvernement belge pour l'enregistrement des travailleurs étrangers auprès de la Sécurité sociale.